Grand Prix Belgie 1984 (oficiálně XL Grote Prijs van België) se jela na okruhu Zolder v Limburk v Belgii dne 29. dubna 1984. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1984